Johann Jakob Hess (theoloog) (1741-1828), Zwitsers theoloog
 Johann Jakob Hess (politicus) (1791-1857), Zwitsers jurist en politicus
 Johann Jakob Hess (egyptoloog) (1866-1949), Zwitsers egyptoloog, assyrioloog en hoogleraar